2 miejscowości w Polsce: 
 Żelazków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Żelazków 
 Żelazków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Słupca

Zobacz też 
 Żelazków (gmina)